Grigorescu se poate referi la:

Persoane 
 Agatha Grigorescu-Bacovia- scriitor român
 Eremia Grigorescu, general român
 Nicolae Grigorescu, pictor român
 Lucian Grigorescu, pictor român
 Ion Grigorescu, pictor român
 Ioan Grigorescu, scriitor român
 Dan Grigorescu, istoric literar român
 Tatiana Grigorescu, deputat român

Locuri 
 Cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca
 Nicolae Grigorescu (stație de metrou) în București

Vezi și 
 Grigorești (dezambiguizare)

Nume de familie românești